Гиният Галиакберович Насыров (5 января 1929 года — 11 июня 1980 года) — агроном совхоза «Башкирский» Зилаирского района Башкирской АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Гиният Галиакберович Насыров родился 5 января 1929 г. в д. Мурзакаево Зилаирского кантона.

Образование — среднее специальное, в 1954 г. окончил Стерлитамакскую сельскохозяйственную школу.

Трудовую деятельность начал в 1941 г. в колхозе имени Карла Маркса Баймакского района Башкирской АССР. В том же году его назначили бригадиром комсомольско-молодёжного звена.

Звено, руководимое Г. Г. Насыровым, в первый же год (1941) добилось с закреплённого участка хороших урожаев. На следующий год было решено намного увеличить отдачу земли. Так, весной дважды проведено перекрёстное боронование, очищены поля от сорняка, вывезено в достаточном объёме перегноя, произведена культивация с боронованием. В 1943 г. на этой площади перекрёстным способом звено посеяло отсортированные семена со всхожестью 98 процентов. Уборка показала эффективность проделанной агротехники — с 11 гектаров собрали урожай по 30,7 центнера, а с остальной площади — по 24 центнера.

За получение в 1947 г. рекордного урожая зерновых культур — 30,7 центнера с гектара Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1948 г. Г. Г. Насырову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1948—1949 годах Гиният Гайфуллинович учился в сельскохозяйственной школе в с. Толбазы Аургазинского района Башкирской АССР. В 1949—1952 гг. — участковый агроном Баймакской машинно-тракторной станции. В 1952 г. направлен на учёбу в Стерлитамакскую сельскохозяйственную школу. В 1954—1961 гг. — агроном, полевод в колхозе имени Карла Маркса Баймакского района, в 1961—1980 гг. — агроном-семеновод, главный агроном, агроном отделения в зерносовхозе «Башкирский» Зилаирского района.

Гиният Галиакберович Насыров умер 11 июня 1980 г.

Награды 
  Герой Социалистического Труда (1948)
 Награждён  орденом Ленина

Память 
Именем Г. Г. Насырова  названы улицы в с. Матраево Зилаирского района, Баймаке и с. Яратово Баймакского района Республики Башкортостан.

На здании сельского Дома культуры с. Яратово Баймакского района установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Герои труда/ Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трех степеней из Башкортостана./ сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. — ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 4. Л-О. 2008. — 672 с. — ISBN 978-5-88185-068-5.; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 

 Официальный сайт Баймакского района: Насыров Гиният Галиакбарович